El término "Zardoz" puede hacer referencia a:

Zardoz, película de ciencia ficción; o
Zardoz 'Security-Digest', lista de distribución de seguridad informática.